MYF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Montgomery Field, San Diego (California), Stati Uniti
 myf – codice ISO 639-3 della lingua bambassi